Arbeit est un mot allemand signifiant .
 Arbeit macht frei est une expression allemande signifiant « le travail rend libre », utilisée dans la droite nationaliste puis par les nazis. Elle est devenue célèbre pour avoir été apposée à l'entrée des camps de concentration et des camps d'extermination de l'Allemagne du III Reich.
 Arbeit macht frei est une chanson du groupe The Libertines
 Arbeit macht frei est le titre d'un album du groupe italien Area (groupe) sorti en 1973.
 Arbeit macht flesch est une chanson du groupe Carcass
 Eugène Arbeit (1824-1900) est un peintre français.
 Frieden, Arbeit, Kultur und Transparenz est un parti politique allemand créé par Jamal Karsli.